Roger Mortimer puede referirse a:

Roger Mortimer, I Barón Mortimer, primer barón de Wigmore.
Roger Mortimer, I Conde de March, lugarteniente de Enrique II de Inglaterra.
Roger Mortimer, II conde de March (1328-1360).
Roger de Mortimer, IV Conde de March (1374-1398) y VI Conde de Ulster.